Aoste peut faire référence à :
 Aoste, le chef-lieu de la région autonome Vallée d'Aoste, en Italie ;
 Aoste, une commune du département de l'Isère, en France ;
 Aoste, une marque commerciale de charcuterie, appartenant au groupe Aoste ;

Homonymie de toponyme